David Woodard (; * 6. dubna 1964 Santa Barbara, Kalifornie) je americký dirigent, spisovatel a potomek prominentní koloniální rodiny. V roce 1990 přišel s novým slovem prekviem (zkratka pro preemptivní requiem), kontaminací, který popisuje jeho buddhistický postoj skládání hudebních děl, která mají být předváděna v průběhu nebo těsně před úmrtím daného subjektu.

Vzpomínkové bohoslužby v Los Angeles, kde mimo jiné Woodard uvedl svá hudební díla, zahrnuje v roce 2001 občanský obřad, který se konal na dnes již zaniklé lanové dráze Angels Flight, kde se ctila vzpomínka zesnulého Leona Praporta a jeho zraněné vdovy Loly, pro tuto příležitost byla celá Hill Street uzavřena. Dirigoval také divoké zádušní mše, mimo jiné pro pelikána kalifornského na bermě, části pláže, kde zvíře zemřelo. Při přípravě hudebních partitur používá pestrobarevné inkousty.

Timothy McVeigh se obrátil s prosbou na Woodarda. Žádal, aby v předvečer jeho popravy oddirigoval mši prequiem. Ačkoli Woodard připomněl, jakého „hrozného činu“ se McVeigh dopustil, chtěl mu poskytnout útěchu. Woodard souhlasil s tím, aby proběhla premiéra jeho cody ze skladby Ave Atque Vale s místním lokálním dechovým sborem v kostele Svaté Máří Magdaleny, poblíž federálního vězení v Terre Haute v Indianě, před posluchači, mezi kterými byli svědci následujícího rána. Arcibiskup Daniel M. Buechlein a později i kardinál Roger Mahony požádali papeže Jana Pavla II., aby Woodardovu hudbu požehnal.

Woodard je známý pro jeho kopie přístrojů Dreamachine, které byly vystaveny v uměleckých muzeích po celém světě. V Německu je známý příspěvky pro literární časopis Der Freund, včetně spisů o mezidruhové karmě, rostlinného vědomí a paraguayské usedlosti Nueva Germania.

Z otcovy strany je Woodardovou 9. prababičkou Frances Lathamová, které se dnes také říká „matka guvernérů“. Ta se v roce 1638 usadila na ostrově Aquidneck Island (Portsmouth), který se brzy stal součástí kolonie nesoucí oficiální název „State of Rhode Island and Providence Plantations“. Prostřednictvím Lathamové je Woodard také přímým potomkem evropských předků, Boleslava I., Haralda Modrozuba a Alfréda Velikého.

Vzdělání 
Woodard získal své vzdělání na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře, The New School a Kolumbijské univerzitě.

Nueva Germania 
V roce 2003 byl Woodard zvolen jako radní města Juniper Hills (Los Angeles County) v Kalifornii. V rámci této funkce navrhl sesterský vztah s kolonií Nueva Germania. Aby mohl postoupit svůj plán, Woodard cestoval do vegetariánské utopie a setkal se s jejím vedením obce. Po prvni návštěvě, když spatřil populaci v „morálním a intelektuálním úpadku“, se rozhodl nepokračovat v sesterských vztazích, našel ale v komunitě předmět pro svá studia pro pozdější spisy. Co Woodarda zvláště zajímá, jsou proto-transhumanistické pilíře (např. sebe-vyhnanství) spekulativního plánovače Richarda Wagnera a Elisabeth Förster-Nietzscheové, která spolu se svým manželem Bernhardem Försterem založila a žila v kolonii v letech 1886 až 1889.

V uznání zakládajících ideálů kolonie, Woodard složil sborovou hymnu, „Our Jungle Holy Land“.

Od roku 2004 do roku 2006 Woodard vedl četné výpravy do Nueva Germania, s podporou tehdejšího amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho. V roce 2011 Woodard udělil švýcarskému spisovateli Christianovi Krachtovi povolení k uveřejnění jejich značné osobní korespondence, a to především o kolonií Nueva Germania, vyšla ve dvou svazcích v rámci univerzity v Hannoveru ve vydavatelství Wehrhahn Verlag. Tomáš Dimter popisuje práci jako „hravý text, ve kterém se oba aktéři baví s notnou dávkou ironie o vzkříšení projektu Nueva Germania, rasově čisté vesnice v Paraguayi.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung poznamenal korespondence „inscenace patří k životu jako gin s tonikem“ Der Spiegel předpokládal, že první díl Five Years, „je duchovní přípravnou prací“ k následnému románu Krachta Impérium.

Podle Andrewa McCanna se Woodard vypravil „na cestu za tím, co z tohoto místa zbývá a kde potomci původních osídlenců žijí v drasticky zhoršených podmínkách.“ Nabyté dojmy ho vedly k „propagaci kulturního profilu této komunity a k vybudování miniaturní kopie Bayeruthského operního domu na místě, kde dříve stávala rezidence rodiny Elisabeth Förster-Nietzcheové.“ Z obce Nueva Germania se během posledních několika let stala mírnější, přívětivější destinace, kde se nachází hotely poskytující nocleh a snídani a provizorní muzeum historie.

Dreamachine 
Souběžně od roku 1989 do roku 2007, Woodard stavěl kopie Dreamachine, stroboskopického mechanizmu navrženého Brionem Gysinem a Ianem Sommervillem, který se skládá z plochého válce, vyrobeného z mědi nebo papíru, a otáčí se kolem elektrické lampy - když jej pozorujete se zavřenýma očima, stroj může vyvolat duševní aberace srovnatelné s intoxikací drog nebo sněním.

Poté, co přispěl přístrojem Dreamachine k vizuální retrospektívě Ports of Entry Williama Sewarda Burroughse v roce 1996 v LACMA, Woodard se spřátelil s autorem a obdaroval ho „bohémským modelem“ (papír) Dreamachine k jeho 83. a posledním narozeninám. Sotheby's vydražil první stroj do soukromé sbírky v roce 2002, druhý zůstává v dlouhodobém zapůjčení od Burroughs estate v Spencer Museum of Art v Lawrence, Kansas.

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Literatura Davida Woodarda v katalogu Helveticat Švýcarské národní knihovny (německy)
 David Woodard v Kongresové knihovně (ang.)
 David Woodard v Kiddle (ang.)

Spisovatelé postmoderny
Američtí výtvarníci
Američtí dirigenti
Američané německého původu
Narození v roce 1964
Narození 6. dubna
Narození v Santa Barbaře
Žijící lidé
Muži